Андреа Главачкова і Пен Шуай були чинними чемпіонками, але цього разу Пен вирішила не брати участі, а Главачкова взяла участь у турнірі в Гертогенбосі.

Монік Адамчак і Сторм Сендерз виграли титул, у фіналі перемігши пару Джоселін Рей і Лора Робсон з рахунком 6–4, 4–6, [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main draw 

Aegon Open Nottingham, парний розряд
2017